Alfa Romeo Carabo (Carabo на итальянском означает «жужелица») — один из четырёх дизайн проектов для дорожной версии гоночного Alfa Romeo Tipo 33/2, созданный маэстро Марчелло Гандини всего за 10 недель в студии Bertone. Так же были представлены:
 Alfa Romeo 33.2
 Alfa Romeo Iguana
 Alfa Romeo Navajo

Конструкция и дизайн 
Автомобиль одним из первых имел «клиновидную форму» и ламбо-двери. Среди других автомобилей «Жужелица» отличалась наличием скрытых фар, которые при ненадобности, были способны интегрироваться в капот.

В дизайне Alfa Romeo Carabo использовалась «геометрия треугольника», из-за чего автомобиль получил большое количество прямых линий, а лекальных нет вовсе .

Галерея изображений

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз на сайте официальном сайте Bertone
 CarBodyDesign.com
 Десять лучших автомобильных проектов 60х-70х-80х годов
 La Carabo de Bertone
 lotusESPRITturbo.com
 ultimatecarpage.com
 conceptcarZ.com

Carabo
Концепты Alfa Romeo